Cantonul Givry-en-Argonne este un canton din arondismentul Sainte-Menehould, departamentul Marne, regiunea Champagne-Ardenne, Franța.

Comune 

|-
| Auve || align="right" | 219 || align="right" | 51800 || align="right" | 51027
|-
| Belval-en-Argonne || align="right" | 47 || align="right" | 51330 || align="right" | 51047
|-
| Les Charmontois || align="right" | 151 || align="right" | 51330 || align="right" | 51132
|-
| Le Châtelier || align="right" | 88 || align="right" | 51330 || align="right" | 51133
|-
| Le Chemin || align="right" | 40 || align="right" | 51800 || align="right" | 51143
|-
| Contault || align="right" | 65 || align="right" | 51330 || align="right" | 51166
|-
| Dampierre-le-Château || align="right" | 116 || align="right" | 51330 || align="right" | 51206
|-
| Dommartin-Varimont || align="right" | 125 || align="right" | 51330 || align="right" | 51214
|-
| Éclaires || align="right" | 79 || align="right" | 51800 || align="right" | 51222
|-
| Épense || align="right" | 85 || align="right" | 51330 || align="right" | 51229
|-
| Givry-en-Argonne || align="right" | 491 || align="right" | 51330 || align="right" | 51272
|-
| Herpont || align="right" | 128 || align="right" | 51460 || align="right" | 51292
|-
| La Neuville-aux-Bois || align="right" | 162 || align="right" | 51330 || align="right" | 51397
|-
| Noirlieu || align="right" | 124 || align="right" | 51330 || align="right" | 51404
|-
| Rapsécourt || align="right" | 30 || align="right" | 51330 || align="right" | 51452
|-
| Remicourt || align="right" | 70 || align="right" | 51330 || align="right" | 51456
|-
| Saint-Mard-sur-Auve || align="right" | 67 || align="right" | 51800 || align="right" | 51498
|-
| Saint-Mard-sur-le-Mont || align="right" | 104 || align="right" | 51330 || align="right" | 51500
|-
| Saint-Remy-sur-Bussy || align="right" | 301 || align="right" | 51600 || align="right" | 51515
|-
| Sivry-Ante || align="right" | 187 || align="right" | 51800 || align="right" | 51537
|-
| Somme-Yèvre || align="right" | 113 || align="right" | 51330 || align="right" | 51549
|-
| Tilloy-et-Bellay || align="right" | 234 || align="right" | 51460 || align="right" | 51572
|-
| Le Vieil-Dampierre || align="right" | 103 || align="right" | 51330 || align="right" | 51619
|}
 
 

Cantoane în Marne